NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY – dziewiąte DVD koncertowe japońskiej piosenkarki Nany Mizuki, wydane 22 grudnia 2010. Nagrania pochodzą z koncertów NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010, który odbył się 20 lutego 2010 r. w Osaka-jō Hall oraz NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010, które odbyły się 24–25 lipca 2010 r. w Seibu Dome.

Lista utworów

NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010

RED STAGE

BLUE STAGE

NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010

RED STAGE

BLUE STAGE

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na Oricon (RED) 
 Profil albumu na Oricon (BLUE) 
 Profil albumu na King Records (RED DVD) 
 Profil albumu na King Records (BLUE DVD) 
 Profil albumu na King Records (RED BD) 
 Profil albumu na King Records (BLUE BD) 

Albumy wideo Nany Mizuki
Albumy wideo koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2010